Relay steht für:
 die englische Schreibweise für Relais
 Relay (Satellit), ein amerikanisches Programm experimenteller Kommunikationssatelliten
 Relay Bay, Bucht im Viktorialand, Antarktika
 Relay Hills, Hügelgruppe im Grahamland, Antarktika
 Relay Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Relay Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Relay (Georgia)
 Relay (Maryland)
 Relay (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Relayer
 Relay-Dienst
 Frame Relay
 Internet Relay Chat
 SMTP-Relay-Server